Luis Javier Plata Rosas (1973, Ciudad de México, México) es un escritor, profesor-investigador y divulgador científico. Es reconocido por sus cuentos donde relaciona la fantasía con la ciencia. Una de sus obras más reconocidas es "El teorema del patito feo"

Comienzos 
Es un profesor-investigador, escritor y divulgador científico. Nació en la Ciudad de México en 1973. Es licenciado en Oceanografía por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Realizó una Maestría en Oceanografía Física en el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Ensenada y también tiene un Doctorado en Oceanografía Costera. 

Actualmente forma parte del cuerpo académico de la Universidad de Guadalajara donde se desempeña como profesor-investigador. Junto con el cuerpo académico de la Universidad de Guadalajara, desde 2001 participa en proyectos de investigación donde realiza mediciones oceanográficas en la Bahía de Banderas con el fin de estudiar la generación y comportamiento de ondas internas de este cuerpo de agua.

Auge
Como investigador, su línea de investigación son las ondas internas en los océanos y los procesos costeros, específicamente. Sus proyectos son los procesos termodinámicos en la bahía de Banderas en Jalisco-Nayarit. En sí, su área de investigación es la oceanografía costera. 
En mayo de 2011, durante el Primer Concurso Internacional de Divulgación Científica que se llevó a cabo en Argentina, el jurado le otorgó la mención especial por su obra “El teorema del patito feo”.
Es socio titular de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica (Somedicyt). Entre 2001 y 2011 participado como ponente en cerca de 50 conferencias en todo el país, invitado por la Academia Mexicana de las Ciencias; formó parte del programa “domingos en la ciencia” en el Universum Museo de la Universidad Nacional Autónoma de México; en la Biblioteca Central Estatal de Guanajuato; en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente de Guadalajara (en el programa “café Scientifique”); en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional de La Paz; la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Tecnológica de Chiapas, el Museo del Sol de Mexicali, el Acuario Mazatlán, la organización no gubernamental Nuestra Tierra, A.C.; la Biblioteca de Los Mangos de Puerto Vallarta; Protección Civil de Jalisco, el Sistemas de Alcantarillado y Agua Potable de Jalisco y el Ayuntamiento de Puerto Vallarta entre otras instituciones.

Obra 
Como divulgador científico, ha escrito varios libros sobre ciencia ficción, donde su intención es mezclar la fantasía con los conocimientos científicos. Sus libros son: 
-	“Mariposas en el cerebro: cuarenta aleteos sobre ciencia” de Editorial Planeta-Paidós en 2006.
-	“Aventuras bajo el mar” de Editorial Selector en 2008.
-	“El canto de Malena, la ballena” de Editorial Lectorum en 2008.
-	“Los caballeros de la tabla periódica” de Editorial Selector en 2009.
-	“En aguas de Malena, la ballena” de editorial Lectorum en 2009.
-	“Un científico en el museo de Arte Moderno”  de Siglo XXI Editores en 2011.
-	“Mitos de la ciencia” de Edición Kindle en 2013.
-	“El teorema del patito feo” de Siglo XXI Editores en 2013.

Para el libro “la ciencia platicadita II” de Editorial Otras Inquisiciones escribió el prólogo y los capítulos “El universo es darwinista” y “Crónicas de los reinos vivientes” en 2011. Escribió en 2009 “Una caminata al azar por la divulgación científica” en “Más allá del océano: ciencia y ciudadanos en Jalisco y Trieste” de Ediciones Arlequín. En el año 2008  escribió para la primera parte del libro “La ciencia platicadita” el capítulo “Superciencia: de lo superpesado a lo superperfecto” de Editorial Otras Inquisiciones. 
Escribe artículos de difusión cultural y datos curiosos sobre ciencia para las revistas Algarabía(eventualmente en sus publicaciones de cada mes; la editorial lo considera su “divulgador científico de cabecera”), Nexos, Quo (en la sección Ciencia Pop), ¿cómo ves? (revista publicada por la UNAM), Aleph Zero. También lo ha hecho para periódicos de circulación nacional como La Jornada, El Informador y Vallarta Opina Milenio Diario.

Referencias 

Plata, Luis Javier, “Mariposas en el cerebro: cuarenta aleteos sobre ciencia”  Editorial Paidós. México, 2012. 220 pp.

Plata Rosas, Luis Javier. “Buscando marcianos. Donna Shirley y la exploración de Marte”  Revista Algarabía No 109. Octubre 2013.

Centro universitario de la Costa (CUC). Universidad Autónoma de Guadalajara. Luis Javier Plata Rosas. Disponible en URL: http://www.cuc.udg.mx/?q=PLATA-ROSAS-LUIS-JAVIER

Algarabía. Luis Javier Plata Rosas en Algarabía. Disponible en URL: http://algarabia.com/autor/luis-javier-plata-rosas/

Revista Nexos. Mitos del siglo XXI: charlatanes, gurús y pseudociencia. Luis Javier Plata Rosas. Disponible en URL: http://www.nexos.com.mx/?p=19153

QUO. La psicología de las princesas de Disney. Luis Javier Plata Rosas. Disponible en URL: https://web.archive.org/web/20160304092343/http://beta.quo.mx/noticias/2012/12/27/la-psicologia-de-las-princesas-disney

Contracorriente. Anime y bioeconomía. Luis Javier Plata Rosas. Disponible en URL: https://web.archive.org/web/20160306133548/http://www.educacioncontracorriente.org/archivo/index.php?option=com_content&view=article&id=39143:anime-y-bioeconomia-luis-javier-plata-rosas&catid=14:maestros&Itemid=2

Enlaces externos 
  Centro universitario de la Costa (CUC). Universidad Autónoma de Guadalajara. Luis Javier Plata Rosas.
 Algarabía. Luis Javier Plata Rosas en Algarabía.

Escritores de México del siglo XXI
Alumnado de la Universidad Autónoma de Baja California